Janick Steinmann, né le  à Baar, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière 

Il est contraint de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2015-2016 à cause d’un trop grand nombre de commotions cérébrales contractées durant sa carrière.

En 2019, après avoir été entraîneur-assistant du club-école de Zoug et  pour le compte de ce club, il est nommé directeur sportif du SC Rapperswil-Jona Lakers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003||EV Zoug U20||Juniors Élites A||7||0||1||1||0||2||0||0||0||0
|-
|2003-2004||EV Zoug U20||Juniors Élites A||35||5||10||15||50||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||EHC Seewen||||18||7||6||13||-||4||3||1||4||
|-
|2004-2005||EV Zoug||LNA||6||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||HC Olten||LNB||5||0||2||2||6||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||EV Zoug U20||Juniors Élites A||36||9||19||28||56||4||2||2||4||14
|-
|2005-2006||Blazers de Kamloops||WHL||55||3||15||18||32||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||EV Zoug||LNA||35||1||4||5||8||12||0||0||0||2
|-
|2006-2007||Suisse -20 ans||LNB||7||0||1||1||8||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||EV Zoug U20||Juniors Élites A||4||5||3||8||4||1||0||0||0||6
|-
|2007-2008||EV Zoug||LNA||47||3||11||14||35||7||1||0||1||8
|-
|2008-2009||EV Zoug||LNA||49||6||16||22||30||9||0||0||0||4
|-
|2009-2010||EV Zoug||LNA||35||3||7||10||4||9||0||1||1||10
|-
|2010-2011||HC Davos||LNA||42||5||12||17||30||13||4||0||4||10
|-
|2011-2012||HC Davos||LNA||38||3||11||14||14||4||0||0||0||0
|-
|2012-2013||HC Davos||LNA||49||5||16||21||18||7||0||2||2||4
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||43||3||7||10||38||16||3||2||5||8
|-
|2014-2015||HC Lugano||LNA||37||2||7||9||14||6||1||1||2||2
|-
|2015-2016||HC Lugano||LNA||14||1||3||4||4||-||-||-||-||-

|409||35||95||130||234||87||10||11||21||42

|2004|| Suisse -18 ans||CM -18 ans D1||5||4||3||7||2||Promotion
|-
|2005|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||1||1||8||Relégation
|-
|2006|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||1||1||14||
|-
|2007|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||0||1||8||
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||1||1||6||Vainqueur
|-
|2012||HC Davos||Coupe Spengler||5||0||1||1||2||Finale
|-
|2015||HC Lugano||Coupe de Suisse||1||0||1||1||0||Huitième de finale

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance à Baar (Zoug)
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif zougois
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Olten
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Lugano